Сарона:

 Сарона — торгово-развлекательный квартал в Тель-Авиве, бывшая немецкая колония.
Сарона — прежнее (до 1948 года) название села Тарасовка в Нижнегорском районе Республики Крым.